

Aeronautica 
 X-53 Active Aeroelastic Wing – aereo sperimentale statunitense

Altro 
 X53 – sigla della Panhard & Levassor 20CV lanciata nel 1922